Але́шковская Сечь (Оле́шковская Сечь, ) — одна из Запорожских сечей, административный центр запорожского низового казачества на левом берегу в низовье Днепра на территории Крымского ханства.

Алешковская Сечь основана в 1711 году после уничтожения российскими войсками Старой (Чертомлыкской) Сечи в 1709 году, и разгрома экспедиционным корпусом (дозорным отрядом) Каменской Сечи в 1711 году.

Сечевое укрепление находилось в урочище Але́шки () на территории древней крепости-порта Олешье, центра одной из эксклавных территорий Древнерусского государства XI—XIII веков, включавшей в себя земли в низовьях р. Днепр, в радиусе 50-60 км от низовьев реки Южный Буг на западе до берегов Каркинитского залива на юге (ныне территория города Алёшки), напротив современного города Херсона (см. карту Древнерусского государства).

Предполагают, что Алешковская Сечь просуществовала до 1734 года, так и историк Яворницкий в своей трёхтомной истории запорожского казачества указывает даты с 1711 по 1734 гг. При этом для Каменской Сечи Яворницкий приводит годы существования с 1709 по 1711, а также с 1728 по 1734. Но там же Яворницкий указывает на то, что переселение казаков в Новую (Подпольненскую) Сечь в 1734 году произошло с урочища Каменка.

Примечания

Источники